Се́льское поселе́ние «Село Спас-Загорье» — муниципальное образование в Малоярославецком районе Калужской области Российской Федерации.
Административный центр — село Спас-Загорье.

История 
Статус и границы сельского поселения установлены Законом Калужской области от 28 декабря 2004 года.

Население

Состав сельского поселения 
В состав сельского поселения входят 7 населёных пунктов:

Примечания

См. также 
 Официальный портал органов власти Калужской области. Малоярославецкий район
 

Сельские поселения Калужской области
Муниципальные образования Малоярославецкого района